Província do Sul (Bahrein)
Província do Sul (Ruanda)
Província do Sul (Serra Leoa)
Província do Sul (Sri Lanka)
Província do Sul (Zâmbia)

Veja também
Província Setentrional
Província Ocidental
Província Oriental

Desambiguação
Desambiguações de topônimos